Telești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Telești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Telești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița